Syd kan avse:

 Syd – ett väderstreck, se Söder
Syd – en socioekonomisk och politisk indelning av världen, se Nord-sydkonflikten
Syd (musikalbum) – ett album av Jan Hammarlund

Personer
 Micke ”Syd” Andersson (1961–), svensk musiker
Syd Barrett (1946–2006), en brittisk gitarrist, sångare och låtskrivar

Se även
 Sydney (namn)